Il Soar Dragon è un UAV di tipo HALE (High-Altitude Long Endurance) sviluppato in Cina per missioni di ricognizione.

Tecnica 
Questo UAV è progettato per missioni ad alta quota e di lunga durata come il Global Hawk, a differenza del quale presenta ali in configurazione tandem congiunte alle estremità, che risultano quindi più rigide e meno flessibili e offrendo al drone un maggiore rapporto portanza-resistenza rispetto ad un convenzionale UAV HALE.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 AVIC Cloud Shadow
 AVIC Divine Eagle
 CAIG Wing Loong

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

APR cinesi